Kemppi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1893-1974), homme politique finlandais
 (née en 1988), femme politique finlandaise
 (née en 1994), joueuse finlandaise de football
 (1887-1957), homme politique finlandais
 (1907-1994), auteur et compositeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois